Ки́ев-5

 Киев-5 — марка троллейбусов, выпускавшихся в 1963—1969 годах в Украинской ССР.
 Киев-5 — марка советского фотоаппарата.

См. также 
 Киев (значения)